Guillaume de Paris peut faire référence à :

 Saint Guillaume de Paris, (v. 1125-1203), chanoine à l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris, puis abbé dans l'actuel Danemark :   et Æbelholt.
 Guillaume d'Auvergne (v. 1190-1249), évêque de Paris.
 Guillaume Humbert, grand inquisiteur de France, et confesseur du roi de 1305 à 1314.

Il y eut également au Moyen Âge plusieurs autres évêques parisiens appelés Guillaume de Paris.

Discussion 

Seul Guillaume de Paris, le saint, philosophe et poète, mérite véritablement ce nom, puisqu'il était le sien.

Par hommage, Guillaume d'Auvergne, grande figure ecclésastique, philosophe, évêque de Paris, l'a repris.

De même Guillaume Humbert (ou Ymbert), homme de pouvoir (et instrument de tous les pouvoirs : pouvoir du roi et de l'Église) l'a repris, du fait du prestige attaché à ce grand nom.

Sources générales 
 Revues : 
 Revue d'histoire ecclésiastique de l'Université catholique de Louvain (1835-1983) 

 Livres :Histoire ecclésiastique de Claude Fleury, L. Vidal de Capestang, Jean Claude Fabre, en CIV tomes, 1751 - 1856.
Histoire de Paris par Dulaure, édité chez Furne en 1839, Paris, (8 Volumes.)
Catholic Encyclopedia
Encyclopedie Catholique Universelle.
Encyclopædia Universalis - édition 1968.